Il toponimo Dupax può riferirsi a due diverse municipalità delle Filippine, entrambe nella Provincia di Nueva Vizcaya:

Dupax del Norte
Dupax del Sur